Reineck steht für:
 Reineck (Unterneukirchen), Ortsteil von Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Reineck (Unterreit), Ortsteil von Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Reineck ist der Familienname folgender Personen:
 Reineck (hessisches Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht
 Friedrich Ludwig von Reineck (1707–1775), deutscher Weinhändler und Diplomat
 August Christian von Reineck (1733–1789), waldeckischer Geheimrat und Hofrichter
 Reineck (thüringisches Adelsgeschlecht), Thüringer Adelsgeschlecht
 Otto Ernst von Reineck (1729–1791), preußischer General
 Annie Leuch-Reineck (1880–1978), Schweizer Mathematikerin und Frauenrechtlerin
 Hans-Erich Reineck (1918–1999), deutscher Geologe
 Heidemarie Reineck (* 1952), deutsche Schwimmerin
 Reiner Reineck (1541–1595), deutscher Historiker
 Thomas Reineck (* 1967), deutscher Kanute

Siehe auch:
 Rheineck
 Reinecke
 Reineke
 Burg Reinegg
 Reineggs